W Polsce 
 Świecie – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świecie
 Świecie – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Leśna 
 Świecie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brzozie 
 Świecie – gromada

Zobacz też  
 Świecie Kołobrzeskie 
 Schwedt/Oder (Świecie nad Odrą)
 Świecie nad Osą
 Świecie nad Wisłą